Bernward ist ein männlicher Vorname. Gedenk- und Namenstag ist der 20. November.

Namensträger 
 Bernward von Hildesheim (* um 960; † 20. November 1022), von 993 bis 1022 Bischof von Hildesheim, Heiliger der katholischen Kirche
 Bernward (Würzburg) († 995), Bischof von Würzburg
 Bernward Dörner (* 1956), deutscher Zeithistoriker
 Bernward Frank (* 1959), deutscher Künstler
 Bernward Gesang (* 1968), deutscher Philosoph
 Bernward Grünewald (* 1941), deutscher Philosoph
 Bernward Koch (* 1957), deutscher Musiker und Komponist
 Bernward Müller (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Bernward Rothe (1958–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Bernward Thole (* 1936), deutscher Medienwissenschaftler und Spielekritiker, Gründer und ehemaliger Leiter des Deutschen Spiele-Archivs
 Bernward Vesper (1938–1971), deutscher Schriftsteller
 Bernward Wember (* 1941), deutscher Medienwissenschaftler und Autor

Sonstige Bedeutungen 
 Bernward-Verlag, Verlag mit Sitz in Hildesheim

Siehe auch 
 Bernwardkirche

Nachweise 

Männlicher Vorname